Блейн () — англомовне прізвище, ім'я або топонім.

Прізвище 

 Вівіан Блейн (; 1921—1995) — американська акторка та співачка.
 Віллі Блейн (; 1978) — французький боксер-аматор, чемпіон світу 2003 року.
 Девід Блейн (; 1973) — американський ілюзіоніст.
 Джеймс Гіллеспі Блейн (; 1830—1893) — американський політик-республіканець, Державний секретар США (1881, 1889—1892).
 Саллі Блейн (, уроджена Елізабет Джейн Янг, ; 1910—1997) — американська актриса.

Ім'я 
 Блейн Стафтон (; 1953) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Блейн Андерсон () — вигаданий персонаж американського музичного телесеріалу «Хор».

Топоніми 

 Блейн — місто, штат Кентуккі
 Блейн — місто, штат Мен
 Блейн — місто, штат Міннесота
 Блейн — місто, штат Теннессі
 Блейн — місто, штат Вашингтон
 Блейн — місто, штат Вісконсин
 Блейн Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсільванія
 Блейн — переписна місцевість, штат Мен
 Блейн назва округів у США:
 Блейн () — округ (графство) у штаті Айдахо
 Блейн () — округ (графство) у штаті Монтана
 Блейн () — округ (графство) у штаті Небраска
 Блейн () — округ (графство) у штаті Оклахома